Plaats in Indonesië
 Baro (Matangkuli), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Utara in de provincie Atjeh
 Baro (Mesjid Raya), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Besar in de provincie Atjeh
 Baro (Peukan Bada), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Besar in de provincie Atjeh
Anders

 baro, voor 'bar overdruk', zie Bar (druk)
 Baro (album), een muziekalbum van de Malinese zanger en gitarist Habib Koité
 Baro (rivier), een rivier in Ethiopië

Zanger en Zangeres
 Baro (zanger), zanger bij B1A4

Zie ook 
 Bärö, eiland van Åland, Finland